

Geografia 
 Orofino – città della Contea di Clearwater, Stato dell'Idaho, Stati Uniti d'America

Persone 
 Ruggiero Orofino – tenore italiano
 Vincenzo Carmine Orofino – vescovo cattolico italiano